

Списък на държавните глави 

Политика на Европа
Европейски